Clemency (Luxemburg), een gemeente in het Luxemburgse Kanton Capellen
Clémency (Ardennes), een plaats in het Franse departement Ardennes.
Matton-et-Clémency, de hoofdplaats van de gemeente waartoe bovenstaande plaats hoort.
Clemency (2019), Amerikaanse film uit 2019